Тишит () — древнее укреплённое поселение (ксар), а также небольшой, частично заброшенный, современный город в мавританской области Такант. Совместно с ксарами Уадан, Шингетти, Уалата является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город был основан примерно в 1150 году у подножия плато Такант, известен свой традиционной архитектурой. Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство (выращивание финиковых пальм), в городе находится небольшой музей.

Ссылки 
 TICHIT: The living ghost of yesterday's glory 

Населённые пункты Мавритании
Транссахарская торговля